6-й розыгрыш Мировой лиги — международного турнира по волейболу среди мужских национальных сборных — прошёл с 19 мая по 9 июля 1995 года с участием 12 команд. Финальный этап был проведён в Бразилии. Победителем турнира в 5-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд стала сборная Италии.

Команды-участницы 
 CEV: Болгария, Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Россия;
 AVC: Китай, Южная Корея, Япония;
 NORCECA: Куба, США;
 CSV: Бразилия.

Система проведения розыгрыша 
В интерконтинентальном раунде 12 команд были разбиты на три группы. В группах матчи проходили по системе с разъездами в два круга спаренными матчами. В финальный раунд вышли по две лучшие команды из групп. Шестёрка финалистов провела однокруговой турнир, при этом матчи между командами, игравшими на интерконтинентальном раунде в одной группе, не проводились. По итогам матчей в финальной группе две лучшие команды разыграли первенство; команды, занявшие 3—4-е места, определили бронзового призёра розыгрыша.

Интерконтинентальный раунд 
 май — июнь

Группа А 

 Испания — Бразилия 0:3 (7:15, 9:15, 12:15); 3:1 (15:10, 15:13, 8:15, 15:13).
 США — Куба 3:1 (8:15, 15:11, 15:13, 15:10); 3:0 (15:10, 15:12, 15:6).

 Бразилия — Испания 2:3 (14:16, 15:8, 15:9, 9:15, 21:23); 3:0 (15:7, 15:4, 15:7).
 Куба — США 3:1 (14:16, 15:12, 15:4, 15:7); 3:1 (15:2, 8:15, 15:4, 15:13).

 Испания — Куба 1:3 (10:15, 11:15, 15:6, 11:15); 1:3 (15:10, 7:15, 9:15, 3:15).
 США — Бразилия 1:3 (14:16, 12:15, 17:16, 2:15); 3:0 (15:10, 15:11, 15:10).

 Куба — Бразилия 1:3 (15:13, 15:17, 5:15, 10:15); 3:2 (12:15, 15:10, 12:15, 16:14, 15:12).
 Испания — США 3:2 (16:14, 16:14, 10:15, 11:15, 19:17); 3:1 (15:6, 10:15, 15:10, 15:3).

 Бразилия — США 3:1 (15:9, 15:12, 8:15, 15:10); 3:1 (15:11, 13:15, 17:15, 15:10).
 Куба — Испания 3:1 (15:4, 15:8, 11:15, 15:8); 2:3 (14:16, 15:12, 15:6, 14:16, 8:15).

 Бразилия — Куба 3:2 (15:6, 6:15, 15:9, 16:17, 15:11); 0:3 (11:15, 4:15, 8:15).
 США — Испания 0:3 (11:15, 9:15, 6:15); 3:1 (15:13, 11:15, 16:14, 15:10).

Группа В 

 Италия — Болгария 3:0 (15:8, 17:15, 15:10); 0:3 (8:15, 12:15, 14:16).
 Нидерланды — Греция 3:0 (15:11, 15:12, 15:8); 3:1 (15:10, 10:15, 15:8, 15:8).

 Болгария — Нидерланды 3:1 (16:17, 15:10, 15:13, 15:10); 3:0 (15:5, 15:8, 15:6).
 Греция — Италия 0:3 (14:16, 9:15, 8:15); 0:3 (8:15, 7:15, 8:15).

 Греция — Болгария 2:3 (12:15, 12:15, 15:13, 15:10, 15:17); 1:3 (15:11, 14:16, 9:15, 9:15).
 Нидерланды — Италия 2:3 (15:10, 10:15, 15:11, 5:15, 12:15); 2:3 (15:13, 15:8, 6:15, 12:15, 12:15).

 Италия — Греция 3:0 (15:5, 15:4, 15:2); 3:0 (15:6, 15:10, 15:6).
 Нидерланды — Болгария 0:3 (8:15, 10:15, 4:15); 1:3 (12:15, 15:13, 7:15, 13:15).

 Болгария — Италия 3:2 (15:11, 15:17, 16:14, 11:15, 15:8); 1:3 (9:15, 15:13, 14:16, 12:15).
 Греция — Нидерланды 3:2 (15:10, 15:11, 12:15, 13:15, 15:10); 3:1 (15:10, 13:15, 15:7, 15:6).

 Италия — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:8, 15:3); 3:1 (15:7, 16:17, 15:6, 15:11).
 Болгария — Греция 3:1 (15:8, 15:13, 11:15, 15:9); 0:3 (10:15, 13:15, 14:16).

Группа С 

 Япония — Россия 1:3 (17:16, 5:15, 16:17, 12:15); 1:3 (15:4, 6:15, 10:15, 3:15).
 Китай — Южная Корея 3:0 (15:5, 17:15, 15:11); 2:3 (8:15, 15:4, 15:10, 12:15, 12:15).

 Южная Корея — Россия 1:3 (8:15, 10:15, 15:11, 9:15); 0:3 (9:15, 8:15, 6:15).
 Китай — Япония 1:3 (15:17, 11:15, 15:12, 11:15); 1:3 (15:6, 11:15, 10:15, 14:16).

 Россия — Китай 3:0 (15:8, 15:7, 15:9); 3:0 (15:11, 15:8, 16:14).
 Южная Корея — Япония 3:0 (15:12, 15:9, 16:14); 3:1 (15:10, 3:15, 15:9, 15:10).

 Россия - Япония 3:1 (14:16, 15:3, 15:5, 15:7); 3:0 (15:13, 16:14, 15:2).
 Южная Корея - Китай 3:0 (15:3, 15:7, 15:6); 1:3 (15:6, 16:17, 6:15, 9:15).

 Россия - Южная Корея 3:1 (15:2, 9:15, 17:15, 15:3); 2:3 (15:2, 14:16, 15:13, 13:15, 9:15).
 Япония - Китай 1:3 (4:15, 15:17, 15:6, 14:16); 3:1 (13:15, 15:11, 16:14, 15:10).

 Япония — Южная Корея 1:3 (4:15, 15:10, 1:15, 8:15); 3:0 (15:13, 15:3, 15:6).
 Китай — Россия 1:3 (6:15, 14:16, 17:15, 4:15); 3:2 (15:10, 10:15, 9:15, 15:3, 15:13).

Финальный раунд 
 4—9 июля.  Бразилия.

Групповой этап 

Белу-Оризонти
 4 июля: Италия — Южная Корея 3:1 (15:4, 12:15, 15:7, 15:9); Куба — Россия 3:0 (15:9, 15:8, 15:5); Бразилия — Болгария 3:0 (15:5, 15:8, 15:13).
 5 июля: Болгария — Южная Корея 3:0 (15:6, 15:4, 15:6); Италия — Куба 3:0 (15:13, 15:10, 15:9); Бразилия — Россия 3:1 (15:4, 13:15, 15:8, 15:11).
 6 июля: Россия — Болгария 3:0 (15:10, 15:10, 15:2); Куба — Южная Корея 3:1 (14:16, 15:6, 15:6, 15:6); Италия — Бразилия 3:2 (15:11, 10:15, 15:12, 10:15, 15:11).

Рио-де-Жанейро
 8 июля: Болгария — Куба 3:2 (11:15, 10:15, 15:13, 15:8, 15:11); Россия — Италия 3:1 (5:15, 16:14, 15:13, 15:7); Бразилия — Южная Корея 3:0 (15:10, 15:5, 15:12).

Матч за 3-е место 
9 июля. Рио-де-Жанейро
 Куба — Россия 3:2 (15:13, 15:10, 14:16, 11:15, 15:13).

Финал 
9 июля. Рио-де-Жанейро
 Италия — Бразилия 3:1 (15:12, 7:15, 15:9, 15:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Марио Фангареджи, Симоне Розальба, Паскуале Гравина, Фердинандо Де Джорджи, Самуэле Папи, Андреа Сарторетти, Симоне Джаццоли, Дамьяно Пиппи, Андреа Джани, Давиде Беллини, Микеле Пазинато, Вигор Боволента, Марко Меони, Джакомо Джиретто. Главный тренер — Хулио Веласко.

 : Джоване Гавио, Жанелсон Карвальо, Дуглас Кьяротти, Маурисио Лима, Антонио Говея (Карлан), Алешандре Фонсека, Марсело Негран, Талмо Оливейра, Алешандре Самуэл (Танде), Макс Перейра, Бернардо Жилсон, Жилмар Тейшейра (Кид), Пауло Силва (Паулан), Кассио Перейра, Карлос Шванке, Жозениас Сантос. Главный тренер — Жозе Роберто Гимарайнс (Зе Роберто).

 : Алексис Батте, Анхель Бельтран, Фредди Брукс, Жоэль Деспайн, Рауль Диаго, Иосвани Эрнандес, Освальдо Эрнандес, Лазаро Марин, Родольфо Санчес, Абель Сарментос, Идальберто Вальдес, Рикардо Вантес, Николас Вивес. Главный тренер — Хуан Диас.

Индивидуальные призы

Финальный раунд 
 MVP:  Дмитрий Фомин
 Лучший нападающий:  Бернардо Жилсон
 Лучший блокирующий:  Паскуале Гравина
 Лучший на подаче:  Бернардо Жилсон
 Самый результативный:  Дмитрий Фомин

Интерконтинентальный раунд 
 MVP:  Рафаэль Паскуаль
 Лучший нападающий:  Освальдо Эрнандес
 Лучший блокирующий:  Олег Шатунов
 Лучший на подаче:  Любомир Ганев
 Самый результативный:  Рафаэль Паскуаль

Ссылки и источники 
 Результаты
 sports123
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001

Мировая лига (волейбол)
1995 год в волейболе